Аликоски, Хейкки (1912—1997) — финский астроном и первооткрыватель астероидов.
 (1567) Аликоски — типичный астероид главного пояса, который был открыт 22 апреля 1941 года.